Cattedrale di San Donnino – duomo di Fidenza
 Chiesa di San Donnino – edificio religioso di Bologna
 Chiesa di San Donnino – edificio religioso di Campi Bisenzio
 Chiesa di San Donnino – edificio religioso a San Donnino frazione di Carpineti
 Chiesa di San Donnino – edificio religioso di Como
 Chiesa di San Donnino – edificio religioso a Cortona
 Chiesa di San Donnino – edificio religioso a Larciano
 Chiesa di San Donnino – edificio religioso a Montecchio Emilia
 Chiesa di San Donnino – edificio religioso a Monticelli Terme frazione di Montechiarugolo
 Chiesa di San Donnino – edificio religioso a Panocchia frazione di Parma
 Chiesa di San Donnino – edificio religioso di Piacenza
 Chiesa di San Donnino – edificio religioso a Pizzolese frazione di Parma
 Chiesa di San Donnino – edificio religioso a Pisa
 Chiesa di San Donnino – edificio religioso a Reggio Emilia
 Chiesa di San Donnino – edificio religioso a Sissa Trecasali (PR)
 Chiesa di San Donnino – edificio religioso a Cavaglio frazione di Valle Cannobina (VB)

Pagine correlate 
 San Donnino
 Pieve di San Donnino